Bienvenue à bord peut désigner :

Cinéma 
 Bienvenue à bord (1990), film réalisé par Jean-Louis Leconte
 Bienvenue à bord (2011), film réalisé par Éric Lavaine

Musique 
 Bienvenue à bord (1999), album du groupe Soldat Louis

Série télévisée 
 Bienvenue à bord (1999), épisode pilote de la série télévisée d'animation Bob l'éponge